Run kan syfta på:

 Run (musikalbum av Anders Fernette) – ett musikalbum av Anders Fernette frann 2011
 Run (sång av Anders Fernette) – en sång av Anders Fernette
 Run (en singel av Sash!) – en singel av Sash!
 Run (sång av Snow Patrol) en sång av Snow Patrol från 2003
 Run (1991) – en amerikansk film från 1991
 Run (2002) – en indisk film från 2002
 Run (2013) – en film från 2013
 Run (2014) – en film från Frankrike/Elfenbenskusten, regissör Philippe Lacôte
 Run (TV-serie) – en amerikansk thriller- och komediserie från 2020